Das Bistum Chiemsee ist ein ehemaliges Bistum der römisch-katholischen Kirche. Es war 1215/16 als Eigenbistum des Erzbistums Salzburg installiert worden und als solches als Suffraganbistum unterstellt und gehörte damit zur Kirchenprovinz Salzburg. Es wurde im Jahr 1808 aufgehoben.

Literatur 
 Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb. (Ernst Friedrich Mooyer, Hrsg.), Minden 1854, S. 24–25.
 Friedrich Wilhelm Ebeling: Die deutschen Bischöfe bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts. Leipzig 1858, S. 136–137.
 Max Wilberg: Regenten-Tabellen Eine Zusammenstellung der Herrscher von Ländern aller Erdteile bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, Paul Beholtz, Frankfurt (Oder) 1906.

Chiemsee
!
Chiemsee
Chiemsee